Jean Bazin (?-1802), personnalité politique française ;

 Jean Bazin (1940-), personnalité politique canadienne ;
 Jean Bazin (1941-2001), anthropologue français ;
 Jean Bazin (1951-), poète français ;
 Jean Bazin (1973-), personnalité politique française.